Rednex — шведская кантри-поп-группа. Главной особенностью стиля этой группы является смесь европейской танцевальной музыки и ритмов американского кантри. Первый же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, вышедший в 1994 году, стал очень популярен и завоевал первые строчки чартов. Второй и третий синглы — Old Pop in an Oak и Wish You Were Here — стали также довольно известными по всей Европе. В 2000 году вышел очередной хит Rednex — сингл «The Spirit of the Hawk». Эта композиция продержалась рекордные 25 недель на первом месте в германском чарте. В том же году вышел сингл «Hold Me for a While» достигший первой строчки во многих мировых чартах.

Состав группы 
С момента образования Rednex в группе участвовало 15 музыкантов, однако на сегодняшний день осталось всего четыре участника:
 Ace Ratclaw
 Joe Cagg
 Dakotah
 Dagger

Дискография

Альбомы

Сборники 
 The Best of the West (2003)

Синглы

См. также 
 Реднеки

Примечания

Ссылки 
 
 Rednex на Discogs
 Rednex на Last.fm
 Группа Rednex на techno-dance.ru
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Rednex
Кантри-группы Швеции
Исполнители Jive Records
Лауреаты премии Echo Pop